

Geografia
 1965 van de Kamp – asteroide della fascia principale

Persone
 Peter van de Kamp – astronomo olandese

Altro
 Andrew Van de Kamp – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives
 Bree Van de Kamp – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives
 Danielle Van de Kamp – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives
 Rex Van de Kamp – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives

Pagine correlate
 Kamp